William Pickering se poate referi la

 William Pickering (guvernator) (1798 – 1873), politician american, născut în Anglia, guvernator republican al Washington Territory între 1862 - 1866
 William Henry Pickering (1858 – 1938), astronom american
 William Hayward Pickering (1910 – 2004), supranumit Rocket Man, fost director al NASA/Caltech Jet Propulsion Laboratory
 William Pickering (personaj), personaj de ficțiune, director al [the] National Reconnaissance Office din romanul lui Dan Brown Deception Point
 William A. Pickering (1840 – 1907), primul Protector numit de guvernul britanic pentru administrarea Protectoratului chinez din colonia Singapore (colonie)
 William Pickering (editor), editor și comerciant de cărți britanic
 Bill Pickering (născut în 1901), fost fotbalist profesionist englez

Vezi și 

 Pickering (dezambiguizare)
 Pickering (nume de familie)